Zvonigrad (Knin)
Zvonigrad (Gornji Polog)
Zvonigrad (Fojnica)
Zvonigrad (Gračac)